Gioacchino Murat, re delle Due Sicilie.
Gioacchino Napoleone Pepoli, senatore del Regno d'Italia.